Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине прошли с 5 по 19 февраля 2022 года на Национальном конькобежном стадионе. В рамках соревнований было разыграно 14 комплектов наград (по 7 у мужчин и женщин).

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Квалификация 

В рамках программы Международного олимпийского комитета направленной на гендерное равенство на турнир по конькобежному спорту выделено равное количество квот для мужчин и женщин (по 83 квоты). В сравнении с зимними Олимпийскими играми 2018 года сократилось число мест в соревнованиях среди мужчин, на 17 мест, в то же время в женской части соревновании, количество мест увеличилось на 3. Общее число спортсменов каждого пола для национального олимпийского комитета (НОК) не должен превышать 16 (по 8 спортсменов у мужчин и женщин). Распределение квот произойдёт по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022. В каждой дисциплине, НОК может быть представлен максимум тремя спортсмена, исключением составляют дисциплины на 5000 м (у женщин), 10 000 м и масс-старт, в которых могут участвовать максимум два спортсменах от одного НОК.

Спортивный объект

Примечания

Ссылки 
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)